Трансилванија се може односити на:
 Трансилванија
 Кнежевина Трансилванија
 1537 Трансилванија, астероид
 РМС Трансилванија (1925), брод